

Ляхово — село, община Балчик, Добрицька область
 Ляхово — село, община Пазарджик, Пазарджицька область

Ляхово — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства

Ляхово — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Ляхово — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Ляхово — село, Одинцовський район, Московська область